Эванс-Шол () — газовое месторождение в Австралии. Расположено в Тиморском море. Открыто в 1988 году. Начальные запасы газа оцениваются в 187 млрд м³.

Оператором месторождения является американская нефтяная компания Magellan Petroleum (40 %). Партнёры — малайзийская Petronas Carigal (25 %), англо-голландская Shell Australia (25 %) и японская Osaka Gas (10 %).

Ссылки 
 

Газовые месторождения Австралии